Lyrodus är ett släkte av musslor. Lyrodus ingår i familjen skeppsmaskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skeppsmaskar
Lyrodus